Siciliansk vesper kan betyde flere ting:

Den sicilianske vesper – en opstand på Sicilien i 1282.
Siciliansk vesper (opera) – en opera af Giuseppe Verdi baseret på opstanden i 1282